Queen of the South (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016 
 Queen of the South FC, een Schotse voetbalclub uit Dumfries